Ентеббе — місто в Уганді
 Ентеббе — провідний міжнародний аеропорт Уганди
 Ентеббе — операція зі звільнення заручників в аеропорту Ентеббе, також відома як «Кульова блискавка» або «Йонатан».